Anand je priimek več znanih tujih oseb:

 Dev Anand (*1923), indijski igralec in producent
 Mulk Radž Anand (1905—2004), indijsko-angleški pisatelj
 Vijay Anand (1933—2004), indijski režiser
 Višvanatan Anand (*1969), indijski šahist